Ördög-lik és Ördöglik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Ördög-lik (Ördöglik), a Kőris-hegyi-ördöglik másik neve
 Ördög-lik (Ördöglik), a Sűrű-hegyi Ördög-lik másik neve
 Ördöglik, a Szél-lik másik neve